A7 может означать:

Термины 
 A7 — формат бумаги;
 A7 — в музыке: ля 7-й октавы;
 A7 — название автобанов в Европе (автобан № 7);
 
 A7 — дорога на острове Мэн.

Наименования торговых марок и изделий 
 A7L — основной тип скафандра использовавшийся астронавтами НАСА в программе Аполлон;
 A7V — немецкий тяжёлый танк;
 A7VU — немецкий танк Первой мировой войны;
 Apple A7 — микропроцессор компании Apple;
 Audi A7 — легковых автомобили бизнес-класса компании Audi;
 Mitsubishi A7M Reppuu — японский палубный истребитель периода Второй мировой войны.

См. также 
 Леопард 2 — немецкий боевой танк имеет модификацию A7.